El Municipio 14 es el nombre de varios municipios principalmente en Estados Unidos:



Municipio 14 Pineville (condado de Mecklenburg, Carolina del Norte);
 Municipio 14 Upper Town Creek (condado de Edgecombe, Carolina del Norte).